Чёрная Холуни́ца:

 Чёрная Холуница — посёлок в Кировской области России.
 Чёрная Холуница — река в Кировской области России.